Kurczaki – ulica w Łodzi
 Kurczaki – fragment dzielnicy Górna w Łodzi

Zobacz też 
 Uciekające kurczaki
 Kurczak